Protis chilensis är en ringmaskart som först beskrevs av José María Alfono Félix Gallardo 1969.  Protis chilensis ingår i släktet Protis och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
chilensis